Unter dem Namen Hartmut von Cronberg sind unter anderem folgende Personen aus dem Geschlecht von Cronberg bekannt (Nummerierungen sind nicht zeitgenössisch):

 Hartmut II. von Eschborn, hessischer Ritter, nannte sich ab 1235 "von Cronberg"
 Hartmut von Cronberg (bezeugt 1251–1273), Ritter im Deutschen Orden
 Hartmut III. von Cronberg (bezeugt 1252–1287), hessischer Ritter, begründete den Kronenstamm der Familie
 Hartmut IV. von Cronberg (bezeugt 1272–1300), auch Hartmann, hessischer Ritter
 Hartmut V. von Cronberg (ca. 1300–1334), hessischer Ritter, Burggraf und Unternehmer
 Hartmut VI. von Cronberg (1330–1372), hessischer Ritter und Unternehmer
 Hartmut VII. (der Junge) von Cronberg (1335–1368/70), hessischer Ritter
 Hartmut VIII. (der Alte) von Cronberg (1371–1425/26), hessischer Ritter
 Hartmut IX. (der Jüngere) von Cronberg (bezeugt 1398–1406), hessischer Raubritter
 Hartmut X. (der Gelehrte) von Cronberg (1400–* 1473), Student in Heidelberg
 Hartmut XI. von Cronberg (vor 1450–1471), hessischer Ritter und Amtmann
 Hartmut XII. (der Bekenner) von Cronberg (1488–1549), hessischer Ritter und Anhänger der Reformation
 Hartmut XIII. (der Mittlere) von Cronberg (1517–1591), hessischer Amtmann und Geheimrat
 Hartmut XIV. von Cronberg (1550–1606), hessischer Amtmann und kurmainzischer Rat
 Hartmuth XV. von Cronberg (1555–1609), Aschaffenburgischer Vizedom
 Hartmut XVI. (der Ältere) von Cronberg (vor 1580–1608)
 Johann Hartmut XVII. von Cronberg (vor 1609–1632), auch Hartmann
 Hartmut XVIII. von Cronberg (1614–1685), deutscher Hofjunker und Hofbeamter
 Hartmut XIX. von Cronberg (1608/10–1621), jugendliches Mordopfer